Ingle peut désigner :
 Doug Ingle (1945-), musicien américain ; 
 John Ingle (1928-2012), acteur américain ;
 Paul Ingle (1972-), boxeur anglais ;
 Sophie Ingle (1991-), footballeuse galloise.